O Kota é um tricerátopes robô, com um metro de comprimento, fabricado pela Playskool. O dinossauro robô tem algumas habilidades como mexer os olhos, a cabeça, o chifre e a cauda, faz ruídos, toca música, etc.

Ligações externas
 Kota

Robôs
Robótica